Con Diabolus in Musica si può intendere:

 Diabolus in Musica – locuzione con cui era indicato nel medioevo il tritono
 Diabolus in Musica – album del gruppo Thrash metal Slayer
 Diabolus in Musica – ensemble musicale di musica medioevale
 Diabulus in Musica – gruppo musicale spagnolo